Calzada de los Molinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calzada de los Molinos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Calzada de los Molinos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar